L'Armée de la république du Viêt Nam (ARVN, en vietnamien : Lục quân Việt Nam Cộng hòa) était la force armée de la république du Viêt Nam (Sud Viêt Nam), créée le  par la réorganisation de l'Armée nationale vietnamienne. Elle est dissoute lors de la fin de la guerre du Viêt Nam en 1975.

Historique

Engagements lors de la guerre du Viêt Nam 

L'ARVN fut engagée aux côtés des États-Unis contre les Nord-Vietnamiens et le Việt Cộng de 1959 à 1973. 

Le désengagement américain au début des années 1970 provoque une gigantesque inflation au Sud-Viêtnam : les soldats ont du mal à entretenir leurs familles. Combiné au moral en berne, cette situation provoque une augmentation des désertions :  en 1971.

Les accords de paix de Paris, signés le , mettent temporairement fin à la guerre du Viêt Nam. Cependant, elle reprend fin 1974 lorsque le Nord-Viêt Nam lance une vaste offensive surprise contre le Sud ayant pour nom de code la « campagne Hô-Chi-Minh », en violation avec l'armistice signé précédemment. L'ARVN est alors dépourvue de toute aide militaire américaine, bien qu'elle continue à recevoir tout de même de la logistique.

Malgré la résistance des soldats sud-vietnamiens, notamment lors de la bataille de Xuân Lộc du  au ), l'offensive nord-vietnammienne ne peut pas être contenue et se termine par la prise de Saïgon, la capitale du Sud-Viêt Nam, le . L'ARVN cesse donc officiellement d'exister. De nombreux soldats de l'ARVN, notamment des pilotes, partent en exil vers les États-Unis tandis que le reste des troupes au sol se rendent aux unités de l'Armée populaire vietnamienne, et sont envoyés pour beaucoup dans des camps de travaux forcés et de rééducation. Le matériel saisi est alors transféré dans l'Armée populaire vietnamienne, devenue l'unique armée du Viêt Nam unifié à la suite de la réunification du pays, déclarée le .

Branches et effectifs 

L'ARVN disposait de plusieurs branches, à savoir :

 une  (en vietnamien : Lục quân Việt Nam Cộng hòa) ;
 une armée de l'air (en vietnamien : Không lực Việt Nam Cộng hòa). Contrairement à l'armée de terre, le recrutement de l'armée de l'air reposait entièrement sur le principe du volontariat. Son centre de recrutement était la base aérienne de Tân Sơn Nhất et les recrues devaient subir un test de dépistage puis suivre un examen physique avant leur enrôlement ;
 une  (en vietnamien : Hải quân Việt Nam Cộng hòa) ;
 un  (en vietnamien : Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến).

L'ARVN était à sa constitution en 1954/1955 d'un total de  dont  réguliers et  territoriaux. Ses effectifs s'accrurent après le déclenchement du conflit et en 1955 elle disposait de  ( réguliers et  territoriaux).

En 1971/1972, elle atteignit son maximum avec  dont  dans l'armée de terre,  dans l'armée de l'air,  dans l'infanterie de marine,  dans la marine,  dans les forces régionales et  dans les forces populaires. Elle avait à cette date environ 500 avions, 500 hélicoptères et  navires de guerre , principalement fournis par l'armée américaine, en partie à la suite du retrait de ses forces du pays qui lui avait transféré une partie de son matériel. 

Elle disposait en 1974 d'un millier d'avions de combat et 900 hélicoptères. Ses forces étaient alors réparties dans 11 divisions d'infanterie et dans une division aéroportée ainsi que dans 4 corps d'armée différents pour les fantassins.

Le commandant en chef de l'ARVN était Nguyên Khanh, qui était également un ambassadeur et le Premier ministre du Sud-Viêt Nam.

Annexes

Notes et références 

 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Histoire du Viêt Nam :
 État du Viêt Nam
 République du Viêt Nam
 République démocratique du Viêt Nam
 Guerre du Viêt Nam
 Armée nationale vietnamienne

Bibliographie 
  Donn A. Starry, Mounted Combat in Vietnam, Vietnam Studies; Department of the Army ; first printing 1978-CMH Pub 90-17.
 .
  Spencer C. Tucker, Encyclopedia of the Vietnam War, Santa Barbara, California, ABC-CLIO, 1998 , .

République du Viêt Nam
Guerre du Viêt Nam
Vietnam
Unité ou formation militaire créée en 1956
Unité ou formation militaire dissoute en 1975